Veio - em petrologia e em mineração, é uma porção na rocha do mineral procurado, geralmente entre camadas de rocha diferentes. O veio usualmente tem alguma forma definida.
Veio - em mecânica, é um eixo cilíndrico de madeira (em moinhos antigos), ou mais geralmente em metal (nos motores e máquinas actuais) que transmite energia, potência rotacional ou torque (binário) de um motor ou fonte de energia rotacional para um mecanismo onde é usada para obter trabalho útil. Exemplos de uso de veios: transmissão de binário de um motor num carro para fazer rodar as rodas; transmissão do movimento gerado pelas pás de um moinho empurradas pelo vento para um triturador onde são moídas sementes.

Localidades
Veios - uma possível referência à cidade etrusca, aportuguesada "Veio"

Desambiguação